PHU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phu-Vinh (Vietnam)
 phu – codice ISO 639-3 della lingua phuan